Het Tata Steel-schaaktoernooi 2023 werd van 13 t/m 29 januari 2023 gehouden in het Nederlandse Wijk aan Zee. Het toernooi werd gewonnen door de Nederlander Anish Giri. De Challengers-groep werd gewonnen door de Duitser Alexander Donchenko.

Voor het eerst sinds 2020 heette het Tata Steel-schaaktoernooi weer zowel professionele schakers als amateurs welkom. Wegens de coronacrisis waren er de vorige twee edities geen amateurtoernooien. Ook Tata Steel Chess on Tour was teruggekeerd. Op donderdag 19 januari werd de vijfde ronde van het Masters-toernooi gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Uitslagen

Externe link 
 Officiële website

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2023